Села:
 Скотувате — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Скотувате — Дніпропетровська область, Покровський район